Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем среди мужчин на летних Олимпийских играх 2020 года прошли с 27 по 29 июля 2021 года в Токийском центре водных видов спорта. В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из 62 стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине являлся австралийский пловец Кайл Челмерс.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2020 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Соревнование

Предварительные заплывы 
В полуфинал проходят 16 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Полуфинал 
В финал проходят 8 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Финал

Ссылки 
 Результаты финала на сайте Олимпиады 

Плавание на летних Олимпийских играх 2020